Abdallah N'Dour (1993-) footballeur sénégalais.
Alassane N'Dour (1981-) footballeur sénégalais.
Mariama N'Dour (1978-), gymnaste française.
Youssou N'Dour (1959-), musicien sénégalais.
Viviane Ndour (?), ancienne belle-sœur du précédent.
Oumy Ndour (?), journaliste sénégalaise.
Pape Sambaré N'Dour (1983), journaliste sénégalais, grand reporter, finaliste prix Albert Londres 2015.